Compagnie peut désigner :

Armée 
 compagnie, unité militaire.
 compagnie d'ordonnance, unité militaire permanente à disposition du roi de France.
 Compagnies franches, unités militaires françaises ayant existé entre le  et le .
 Compagnie ordinaire de la mer, compagnie de la Marine, créée en 1622 par le cardinal de Richelieu.
 Compagnies franches de la Marine, unités d'infanterie autonomes rattachées à la marine royale, de 1690 à 1761.
 Compagnies montées, compagnies de la Légion étrangère.
 Grandes compagnies, compagnies de mercenaires recrutées du  au .

Police 
 Compagnies républicaines de sécurité (CRS)
 Compagnie de sécurisation et d'intervention

Culture 
 Compagnie théâtrale
 compagnie de danse

Économie 
 compagnie
 compagnie minière
 compagnie pétrolière
 compagnie aérienne
 compagnie maritime
 compagnie ferroviaire 
 compagnie des Indes

Religion 
 Compagnie de Jésus
 Compagnie du Saint-Sacrement
 Compagnie (scoutisme) : regroupement de patrouilles chez les guides (équivalent de la troupe pour les scouts)
 Dans l'Islam, le terme « compagnie » (en langue arabe « sohba ») désigne un mode de vie consistant à trouver la compagnie des gens attachés à la tradition prophétique, dans le but d'un cheminement spirituel vers la foi en Dieu à travers la religion du prophète.

Autres 
 Compagnie, nouvelle de Samuel Beckett, publiée en 1979
 compagnie d'oiseaux, pour certaines espèces (perdrix rouge)
 dame de compagnie, femme placée auprès d’une autre (historiquement de la noblesse) pour lui tenir compagnie.
 Mais où est donc passée la septième compagnie ?, film français de Robert Lamoureux.

Voir aussi

Notes et références